

Letteratura 

L'Adone – poema di Giovan Battista Marino del 1623
 Adone – poema di Percy Bysshe Shelley del 1821

Mitologia
 Adone – personaggio della mitologia greca

Storia
 Adone – reggente del ducato del Friuli dal 698 al 700 circa
 Adone di Jouarre – santo del VII secolo, fondatore dell'Abbazia di Notre-Dame de Jouarre e fratello del vescovo Audoeno di Rouen
 Adone di Vienne – santo del IX secolo, anticamente vescovo di Vienne

Altro 
 Adone – nome proprio di persona italiano maschile
 Adone – cocktail
 Adone – asteroide del sistema solare interno
 Adone – acceleratore di particelle
 Adone – scultura di François Duquesnoy

Pagine correlate 
 Adonis (disambigua)